Nehoda může být :

 havárie 
 dopravní nehoda
 letecká nehoda

příjmení
 Zdeněk Nehoda – československý fotbalista

Externí odkazy